Auf der Burg steht für
 Burgstall Auf der Burg, Landkreis Landshut, Bayern
 Kleinkastell Auf der Burg, römisches Kastell im Wetteraukreis in Hessen
 Königliche Oberrealschule auf der Burg, ehemaliger Name der Burgschule (Königsberg)
 Naturschutzgebiet Auf der Burg in Bestwig, Nordrhein-Westfalen
 Auf der Burg (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark